Naledi (Vrijstaat), een gemeente in de Zuid-Afrikaanse provincie Vrijstaat
 Naledi (Noordwest), een gemeente in de Zuid-Afrikaanse provincie Noordwest
 Homo naledi, historische mensensoort